KDC est un sigle qui peut désigner :
 Key Distribution Center (en français, centre de distribution de clés), une partie d'un système de chiffrement qui permet de réduire les risques inhérents à l'échange de clés.

kdc peut désigner :
 .kdc, une extension de fichiers Raw générée par les produits Kodak.

Voir aussi 
 KDC-10, un avion ravitailleur militaire